Mary Anderson peut désigner :
 Mary Anderson (1859-1940), une actrice américaine de théâtre ;
 Mary Anderson (1866-1953), une Américaine, inventeur de l'essuie-glace ;
 Mary Anderson (1897-1986), une actrice américaine du cinéma muet ;
 Mary Anderson (1918-2014), une actrice américaine du cinéma parlant.
 (1872 – 1964) militante sociale